Augusto Thorndike Galup (12 de noviembre de 1903 - 12 de noviembre de 1966) fue un abogado y político peruano.

Biografía 

Nació en 1903. Hijo de Ernesto Thorndike Mathieu y Carmela Galup Fuentes. Su abuelo paterno fue el ingeniero John Thorndike, el cual trabajaba para la construcción de Ferrocarriles. Su abuelo materno fue Manuel Galup Valdivieso, ministro de Hacienda en el gobierno de Miguel Iglesias.

Se casó con Carmen Losada Fernández, con quien tuvo un hijo: Guillermo Thorndike.

Fue profesor de Derecho Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Falleció en 1966.

Carrera política 
Fue personero del Movimiento Democrático Pradista en las elecciones generales de 1956.

Ministro de Justicia y Culto 
En julio de 1956, juramentó como Ministro de Justicia y Culto, como parte del primer gabinete del gobierno de Manuel Prado Ugarteche.

Ministro de Hacienda 
En enero de 1958 fue nombrado Ministro de Hacienda y Comercio. Al asumir como ministro, concurrió a la Cámara de Diputados y al Senado para exponer las principales medidas económicas que tomaría, entre las cuales se encontraban el ajuste del crédito, la restricción del presupuesto público, el incremento de aranceles y la detención de impresiones de papel moneda. Como ministro de hacienda, tuvo que hacer frente a la recesión y al atraso de los pagos peruanos en la deuda externa. 

Desde la cartera de Hacienda, Thorndike desarrolló políticas para el control del gasto público así como tomó en consideración las propuestas del Fondo Monetario Internacional para que el Banco Central asuma el control de las reservas monetarias del gobierno que se encontraban en los bancos comerciales. 

Permaneció en el cargo hasta junio del mismo año.

Publicaciones 
 Guía de Legislación Tributaria de Perú (1929)

Genealogía

Referencias 

Ministros de Economía y Finanzas de Perú
A